Copa Ciudad de Mexico – turniej towarzyski o puchar miasta Meksyk odbył się dwukrotnie: w 1975 i 1985.

Zwycięzcy 
 1985 – 
 1975 –